Bătălia de la Cartagina se poate referi la:

Bătălia de la Cartagina (c. 149 î.Hr.) - cea mai mare luptă dintre Republica Romană și Cartagina antică din timpul celui de-al treilea război punic
Bătălia de la Cartagina (238) - o confruntare între trupele romane loiale împăratului Maximin Tracul și Gordian al II-lea din timpul anului celor șase împărați 
Bătălia de la Cartagina (533), sau Bătălia de la Ad Decimum - o luptă între Imperiul Bizantin și vandali
Bătălia de la Cartagina (698) - o luptă între o forță expedițională a Imperiului Bizantin din Exarchatus Africae și trupe ale Califatului de la Damasc
Bătălia de la Cartagena de Indias (1741) - o luptă între Regatul Unit și Spania în Columbia de astăzi, parte a războiului pentru urechea lui Jenkins
Bătălia de la Cartagina (1861) - o luptă din Războiul Civil American